Alexandrine est un nom propre.

Étymologie 
Voir Alexandre.

Prénom 
Alexandrine est un prénom féminin. Il a pour variantes Alessandrina, Alexandrina, Alexine, Sandrina et .

Saintes chrétiennes 
Deux bienheureuses portant ce prénom :
 Alexandrine-Marie da Costa († 1955), bienheureuse et martyre de l'Eucharistie à Balazar, près de Póvoa de Varzim au Portugal, fêtée le 13 octobre ;
 Alexandrine († 1589), fêtée le 2 avril.

Pseudonyme 

 Marie-Joséphine-Euphrasie Chrétiennot, connue comme Chrétienno (1838-1893), actrice française d'opérette.

Toponyme 

 Alexandrine, ville du Raïon de Marinka et de l'oblast de Donetsk en Ukraine ;
 Alexandrine, ville du Raïon d'Alexandrine et de l'oblast de Donetsk en Ukraine ;
 Raïon d'Alexandrine, raïon de l'oblast de Donetsk en Ukraine ;
 Raïon d'Alexandrine, raïon de l'oblast de Kirovohrad en Ukraine ;
 Alexandrine, ville de l'oblast de Kirovohrad (Ukraine) ;
 Grand Alexandrine, ville de l'Oblast de Kherson en Ukraine ;
 Raïon de Grand Alexandrine, raïon de l'Oblast de Kherson toujours en Ukraine.

Cent seize (116) localités en Ukraine ainsi que plusieurs localités en Russie et en Biélorussie portent ce nom.

Références